Аургази́нский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её границах под наименованием муниципальный район Аургазинский район () в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — село Толбазы, находится в 80 км к югу от Уфы и 30 км к западу от железнодорожной станции Белое Озеро.

География 
Район расположен в центральной части Башкортостана. Граничит с Кармаскалинским районом на севере, Гафурийским на востоке, Стерлитамакским на юге, Альшеевским и Давлекановским районами на западе.

Территория района находится в южной части Прибельской увалисто-волнистой равнины, сильно развит карст. Он расположен в пределах погруженной зоны юго-восточного склона Восточно-Европейской платформы. На территории района находятся месторождения гипса и известняка (Нижне-Лекандинское), песка-отощителя (Балыклыкульское), песка строительного (Сахановское), кирпичного сырья (Дарьинское, Сахановское, Толбазинское), нефтяные месторождения (Бузовьязовское, Толбазинское, Уршакское и др.).

Климат континентальный, умеренно увлажнённый. Средняя годовая температура воздуха: +2,5 °C, январь: -16 °C, июль: +19 °C. Абсолютная максимальная температура: +40 °C, абсолютно минимальная: −48 °C. Среднегодовое количество осадков — 500 мм, в тёплый период — 350 мм.

Гидрографическую сеть образуют река Уршак с притоками Аургазы, Белый Ключ, Узень; река Кузъелга и др. Распространены выщелочные, карбонатные почвы, серые лесные почвы и типичные чернозёмы.

Дубовые, дубово-берёзовые, липовые и осиновые леса занимают около 18 % площади района, расположены на возвышенностях в виде островков. Лесистость составляет 27,3 %. Животный мир представлен степными и лесными видами.

Курманаевская, Бишкаинская пещеры, овраг Ушкатлы, Абсалямовские берёзы являются памятниками природы.

Площадь территории муниципального района: 2014 км².

Площадь (тыс. га) сельскохозяйственных угодий — 153,8 (76,4 %) от общей площади), в том числе пашни: 95,6, сенокосов: 14,1, пастбищ: 43,1, площадь лесов: 36,4, поверхностных вод: 1,2 тыс. га.

История 
Сёла и деревни нынешнего Аургазинского района находились на вотчинных землях башкир Минской волости, в частности, её подразделений: Уршак-Минской, Меркит-Минской и Бегеняш-Минской волостей.

По VII ревизии 1816 года башкир-вотчинников насчитывалось 14 330 душ мужского пола, припущенников (татар, мишарей, тептярей) — 4755 душ.

Район образован 20 августа 1930 года, когда, согласно постановлению президиума ВЦИК, было ликвидировано разделение Башкирской Автономной Республики на кантоны и образовано 48 районов.

Символика

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 32,29 тыс. чел.
 2035 — 29,48 тыс. чел.

Национальный состав 
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: татары — 42,2 %, чуваши — 29,3 %, башкиры — 18,9 %, русские — 6,4 %, украинцы — 1,2 %, мордва — 1 %, лица других национальностей — 1 %.

Административное деление 
В Аургазинский район как административно-территориальную единицу республики входит 21 сельсовет.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 21 муниципальное образование со статусом сельского поселения:

Населённые пункты 
В районе 137 населённых пунктов.

Экономика 
Район входит в южную лесостепную зону. Сельхозпредприятия специализируются на выращивании пшеницы, гречихи, сахарной свёклы, разведении крупного рогатого скота молочно-мясного направления, свиней. На территории района находится лесхоз. В районе действуют НГДУ «Ишимбайнефть» и «Уфанефть», ООО «Агро» (агрохимическое обслуживание сельхозпредприятий), Толбазинский кирпичный завод (производство вермикулитовых блоков), ООО "Кирпичный завод «Ажемак»" (производство облицовочного кирпича), ООО «Аургазыстройсервис» (производство асфальто-бетонных смесей, строительно-монтажные работы), ОАО «Толбазымолзавод», ООО «Инкомкорм», ООО «Аургазыгидростройсервис», ДРСУ, АТП и др. По территории района проходит Куйбышевская железная дорога (участок Дёма — Тюльган), в пределах района находятся железнодорожные станции Дарьино и Нагадак, проложены автомобильные дороги Уфа — Оренбург, Давлеканово — Толбазы, Толбазы — Красноусольский.

Социальная сфера 
В районе действует многопрофильный колледж, 57 общеобразовательных школ, из них 33 средних, девять основных, 14 начальных, в том числе Толбазинский лицей, Толбазинская башкирская гимназия, 39 дошкольных учреждений, музыкальная школа, ДЮСШ, центральная районная и три сельские участковые больницы, три сельские врачебные амбулатории, 42 ФАП, 54 клубных учреждения, 37 библиотек. В селе Толбазы функционирует историко-краеведческий музей. Издаётся газета «Аургазинский вестник» на русском, татарском, чувашском языках.

Достопримечательности 
 Обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Тряпино (1967).
 Памятник труженикам тыла в селе Толбазы.
 Памятник В. И. Ленину в селе Толбазы (скульпторы Б. Д. Фузеев, Т. П. Нечаева, архитектор Л. В. Хихлуха, 1970).
 Памятник писателю Г. Ибрагимову в селе Султанмуратове (скульптор З. Басыров).
 Пещера Вертолётная возле деревни Ахмерово.

Примечания

Ссылки 
 Администрация района

Районы Башкортостана
Аургазинский район